Сент Луис има више значења:
 Сент Луис
 Округ Сент Луис (Минесота)
 Округ Сент Луис (Мисури)
 Сент Луис (Мичиген)
 Сент Луис (Оклахома)
 Сент Луис (Горња Рајна) – општина у департману Горња Рајна, регион Алзас, Француска
 Сент Луис (Мозел) – општина у департману Мозел, регион Алзас-Шампања-Ардени-Лорена, Француска
 Сент Луис (Гваделуп) – општина у прекоморском департману и региону Гваделуп, Француска
 Сент Луис (Реинион) – општина у прекоморском департману и региону Реинион, Француска
 Острво Сент Луис – природно острво на реци Сени у Паризу, Француска
 Сент Луј (Сенегал)

Види још 
 Сен Луј (вишезначна одредница)